

Codici 
 NX – codice vettore IATA di Air Macau
 NX – codice ISO 3166-2:AZ della Repubblica Autonoma di Nakhchivan (Azerbaigian)

Informatica 
 NX-bit – tecnologia per isolare aree di memoria
 NX (software) – programma CAD CAM CAE prodotto dalla Siemens PLM Software.

Altro 
 NX – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 Classe NX – classe della Flotta Stellare di Star Trek
 Nissan NX – automobile della Nissan Motor
 Lexus NX – automobile della Lexus
 Project NX – nome in codice di Nintendo Switch